Ficus (lateinisch für „Feige“) steht für

 den lateinischen Namen der Pflanzengattung Feigen
 in lateinischen Texten für Echte Feige bzw. deren (ungetrocknete) Frucht
 die Oper Ficus von Gerhard Schedl und Peter Eötvös

Ficus ist der Familienname folgender Personen:

 André Ficus (1919–1999), deutscher Maler
 Friedrich Jacob Ficus (1812–1890), Institutsvorsteher, Mitglied des Gesetzgebenden Körpers der Freien Stadt Frankfurt

Siehe auch:
 Fikus